Kościoły pod wezwaniem św. Szczepana

Kościoły w Polsce 

 Kościół i klasztor Dominikanów św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M w Choroszczy
 Kościół św. Szczepana i św. Anny w Raszynie
 Kościół św. Szczepana w Katowicach
 Kościół św. Szczepana w Krakowie
 Kościół św. Szczepana w Toruniu
 Kościół św. Szczepana w Mnichowie (województwo świętokrzyskie)

Kościoły w krajach niemieckojęzycznych, niem. St. Stephan 
 Kościół św. Szczepana w Moguncji
 Katedra św. Szczepana w Wiedniu

Kościoły w krajach francuskojęzycznych, fr. Saint-Étienne 
 gotycka katedra Saint-Étienne w Bourges wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO
 dawne opactwo Saint-Étienne w Dijon
 kościół Saint-Étienne w Brie-Comte-Robert

Kościoły w krajach włoskojęzycznych, wł. Santo Stefano 
 Bazylika św. Szczepana w Rzymie

Szczepan, św.